Em astronomia, órbita lunar (também conhecida como órbita selenocêntrica), é a órbita de um objeto ao redor da Lua.

Esse termo, usado em programas espaciais, se refere as órbitas de espaçonaves tripuladas ou não, ao redor da Lua.

Vários foram os artefatos colocados em órbita da Lua até o momento, entre os quais, os mais recentes:
 SMART-1
 SELENE
 Chang'e 1
 Chandrayaan-1
 Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)
 THEMIS
 GRAIL

Ver também
 Voo orbital
 Classificação de Órbitas

Lua
Órbita da Lua
Dinâmica
Astrofísica